Білору́ська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР. Назва — на честь Білорусі.

Білоруська вулиця — вулиця у місті Бердянськ Запорізької області.
  Білоруська вулиця — вулиця у місті Брянка Луганської області.
  Білоруська вулиця — вулиця у місті Горлівка Донецької області.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Житомир.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Запоріжжя.
 Білоруська вулиця — вулиця в Шевченківському районі міста Києва, місцевість Лук'янівка.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Костянтинівка Донецької області.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Краматорськ Донецької області.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Білоруська — вулиця у Шевченківському районі міста Львів, у місцевості Голоско.
 У місті Макіївка Донецької області:
 Білоруська вулиця — вулиця у Совєтському районі;
 Білоруська вулиця — вулиця у Центрально-Міському районі
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Маріуполь Донецької області.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Слов'янськ Донецької області.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Стаханов Луганської області.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Ужгород.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Харків.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Херсон.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Чернівці.

Колишні назви 
 Білоруська вулиця — колишня назва вулиці Миру у смт Заболоття.
 Білоруська вулиця — колишня назва вулиці Юліана Ступака у місті Кам'янське.
 Білоруська вулиця — колишня назва вулиці Кастуся Калиновського у місті Мукачево.
 Білоруська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Міняйла у місті Нововолинськ.
 Білоруська вулиця — колишня назва вулиці Героїв ЗСУ у місті Овруч.
 Білоруська вулиця — колишня назва вулиці Стародубського полку у місті Чернігів.

Білоруська вулиця — вулиця у місті Кемерово.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Новосибірськ.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Ростов-на-Дону.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Самара.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Санкт-Петербург.
 Білоруська вулиця — вулиця у місті Уфа.

Вулиці